Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2003 odbyły się w dniu 24 lutego 2003 w szwajcarskim Sankt Moritz. Była to 9. edycja mistrzostw. Impreza została rozegrana po raz pierwszy od 1988 roku. W zawodach wzięło udział 36 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet. Panie startowały po raz pierwszy w historii.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w skeletonie